Divisão A1 siatkarzy – 13
 Divisão A1 siatkarzy – 65